Capitalino – abitanti di Città del Messico
Capitalino – abitanti di Tegucigalpa